

Ґостомін — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ґостомін — село в гміні Радово-Мале Лобезького повіту Західнопоморського воєводства